Dieser Artikel beschreibt die Ergebnisse des Herreneinzels der Internationalen Tennismeisterschaften von Deutschland 1974.

Setzliste 
Die Setzliste richtete sich nach der von der ATP neu eingerichteten Computer-Weltrangliste.

Qualifikation 

Aus der Qualifikation qualifizierten sich die folgenden neun Spieler für das Hauptturnier:

Turnierplan

Zeichenerklärung

Ergebnisse 
Bis zum Achtelfinale wurde auf zwei Gewinnsätze und ab dem Viertelfinale auf drei Gewinnsätze gespielt.

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Quellen 
 Hamburger Abendblatt, Ausgaben vom 20. bis 27. Mai 1974, verfügbar im Online-Archiv von abendblatt.de (kostenpflichtig)
 Tennis, amtliches Organ des Deutschen Tennisbundes, 28. Jahrgang, Heft 12 (2. Juni-Ausgabe 1974)

Anmerkung: Bei einigen Ergebnissen gibt es leichte Abweichungen zwischen dem Hamburger Abendblatt und der Zeitschrift Tennis. Wir folgen hier der Zeitschrift Tennis.

Weblinks 
 Der Turnierplan auf den Seiten der ATP

Tennisturnier in Hamburg
Tennisturnier 1974